Njuora is de aanduiding van een viertal waterwegen in het noorden van Zweden:
Njuorarivier
Njuorameer
Noordelijke Njuorameer
Zuidelijke Njuorameer